A 2011-es Formula–2-es bajnokság volt a sorozat huszonegyedik idénye. A szezon április 17-én kezdődött és október 30-án ért véget, nyolc helyszínen összesen 16 versennyel.

A győztes hatalmas, több, mint százpontos előnnyel az olasz Mirko Bortolotti lett, aki már Monzában bebiztosította bajnoki címét. A második helyen a svájci Christopher Zanella, harmadikon pedig a spanyol Ramón Piñeiro végzett.

Résztvevők

Versenynaptár

A nyolc helyszínből, összesen 16 versenyből álló versenynaptárat 2010. november 3-án hozták nyilvánosságra. Megváltozott az is, hogy eddig a versenyek a WTCC betétfutamai voltak, ez most az International GT Openre változott.

A bajnokság végeredménye

A végeredménybe a legjobb 14 eredmény számított bele.

Jegyzetek

További információk 
 A sorozat hivatalos honlapja

Formula–2-es szezonok
Formula